«Политехника» () — румынский футбольный клуб из города Яссы:
 «Политехника Яссы» — бывший румынский футбольный клуб из города Яссы (1945—2010).
 «Политехника Яссы» — румынский футбольный клуб из города Яссы (с 2010).